Bolszoje Szumakowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Bolszoje Szumakowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Bolszoje Szumakowo – wieś w obwodzie czelabińskim

Zobacz także 
 Szumakow – nazwisko oraz nazwa toponimów w Rosji

Strony ujednoznaczniające